El término cursor puede referirse, en esta enciclopedia:

En informática
 a un cursor, la barra horizontal o vertical que indica la posición de la entrada de texto; 
 en una base de datos, a un cursor, una estructura de control utilizada para el recorrido (y potencial procesamiento) de los registros del resultado de una consulta;

Empresa
 a Cursor, una empresa de ingeniería móvil dedicada al desarrollo de software para telecomunicaciones;

En la mecánica
 a un cursor, una pieza de pequeño tamaño que se desliza a lo largo de otra en diversos aparatos o instrumentos de medición.